Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - ženski slalom. Zmagala je Mikaela Shiffrin, drugo mesto je osvojila Marlies Schild, tretje pa Kathrin Zettel.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Veleslalom ženske